Thomas Beck (componist), Noors componist
Thomas Beck (voetballer), Liechtensteins voetballer